Jacek Popiel (ur. 1928) – polski pilot i instruktor szybowcowy.
 Jacek Popiel (ur. 1954) – polski teatrolog i literaturoznawca, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (1996–2002) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2020).